Nicola, variété de pomme de terre,
 Le système Nicola est un système de transmission par le sol.
 Le nicola, une langue athapascane septentrionale disparue.

Patronyme 

 Davide Nicola (1973-), footballeur italien ;
 Enrico De Nicola (1877-1959), juriste, journaliste et homme politique italien ;
 Jouan Nicola (1895-1974), compositeur français ;
 Marcelo Nicola (1971-), joueur argentin de basket-ball ;
 Noel Nicola (1946-2005), musicien et auteur-compositeur-interprète cubain.

Pour les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter la liste générée automatiquement pour Nicola.

Voir aussi 
 Nicolas le prénom.
 San Nicola

Prénom masculin
Prénom féminin